Элита — посёлок в Сурском районе Ульяновской области, входит в состав Лавинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 8 километров по прямой на восток от районного центра — посёлка Сурское.

История 
Основан в советский период, входил в хозяйство конезавода.

Население 
Население составляло 107 человек в 2002 году (русские 77 %), 105 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сурского района